Lăpușneanu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Lăpușneanu († 1568), Herrscher der Moldau
 Bogdan Lǎpușneanu (1553–1574), Herrscher der Moldau
 Ion Lăpușneanu (1908–1994), rumänischer Fußballtorhüter und -trainer